Сезон 2011/12 стал для «Боруссии» 36-м в чемпионате Германии и 102-м со дня основания клуба. Четвертый сезон под руководством Юргена Клоппа закрепил успех предыдущего. Команда во второй раз подряд стала чемпионом Германии, оставив позади «Баварию». Это был последний на данный момент чемпионский титул «шмелей» перед началом гегемонии «Баварии» в чемпионате. Вдобавок к этому, команде Клоппа покорился кубок Германии, впервые за 23 года.

Результаты в еврокубках остались блеклыми — не удалось выйти из группы Лиги чемпионов, с «Арсеналом», «Марселем» и «Олимпиакосом».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

9.725.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Ушли из клуба

Лето 

11.150.000

Зима 

400.000

Общие убытки:9.725.000

Общая прибыль:11.550.000

Разница:1.825.000

Соревнования

Бундеслига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Германии

1-й раунд

2-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Суперкубок Германии

Лига чемпионов

Групповой этап

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

Сезоны футбольных клубов 2011/2012